

Biblioteca 
 Chester Beatty Library – fondata a Dublino (Irlanda) nel 1950, per accogliere le collezioni di miniature del magnate Sir Alfred Chester Beatty

Geografia 
 Beatty – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti, situato nella Contea di Nye nello stato del Nevada

Persone 
 Amber Beattie (1993) – attrice e cantante britannica
 Andy Beattie (1913-1983) – allenatore di calcio e calciatore scozzese
 David Beatty (1871-1936) – ammiraglio britannico
 David E. Beatty (...) – astronomo statunitense
 John Beatty (1961) – fumettista statunitense
 Joyce Beatty (1950) – politica statunitense
 Ned Beatty (1937-2021) – attore statunitense
 Paul Beatty (1962) – scrittore statunitense
 Robert Beatty (1909-1992) – attore canadese
 Scott Beatty (1969) – scrittore e fumettista statunitense
 Talley Beatty (1918-1995) – coreografo, ballerino, insegnante e direttore artistico statunitense
 Tanaya Beatty (1991) – attrice canadese
 Warren Beatty (1937) – attore, produttore cinematografico, sceneggiatore e regista statunitense

Religione 
 Chester Beatty III – uno dei più antichi manoscritti esistenti del Nuovo Testamento, datato paleograficamente agli inizi del III secolo. È scritto in greco
 Papiri Chester Beatty – collezione di 11 antichi manoscritti biblici su papiro, composti in lingua greca e di origine cristiana

Storia 
 Conte Beatty – titolo nobiliare inglese nella Parìa del Regno Unito